Chris Harrington (né le  à Saint Cloud, dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il est le fils de John Harrington et le cousin de Marty Sertich.

Carrière de joueur 
Après une carrière universitaire de quatre saisons avec les Golden Gophers du Minnesota, il devient professionnel en se joignant aux Marlies de Toronto de la Ligue américaine de hockey pour deux saisons. Il en joue ensuite deux autres en Allemagne avec le DEG Metro Stars.

En 2010-2011, il s'exile au Japon pour y évoluer avec les Oji Eagles.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 ||Lancers d'Omaha ||USHL ||50 ||7 ||11 ||18 ||66 ||10 ||2 ||6 ||8 ||12
|- 
|2001-2002 ||Lancers d'Omaha ||USHL ||57 ||9 ||33 ||42 ||68 ||13 ||3 ||3 ||6 ||32
|-
|2002-2003 ||Golden Gophers du Minnesota ||NCAA ||45 ||4 ||14 ||18 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 ||Golden Gophers du Minnesota ||NCAA ||41 ||5 ||24 ||29 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Golden Gophers du Minnesota ||NCAA ||44 ||2 ||24 ||26 ||100 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 ||Golden Gophers du Minnesota ||NCAA ||40 ||3 ||33 ||36 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Marlies de Toronto ||LAH ||68 ||10 ||18 ||28 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 ||Marlies de Toronto ||LAH ||73 ||9 ||11 ||20 ||35 ||17 ||3 ||2 ||5 ||9
|-
|2008-2009 ||DEG Metro Stars ||DEL ||51 ||4 ||19 ||23 ||34 ||16 ||0 ||9 ||9 ||18
|- 
|2009-2010 ||DEG Metro Stars ||DEL ||39 ||2 ||15 ||17 ||54 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2010-2011 ||Oji Eagles ||Asia League ||29 ||1 ||16 ||17 ||48 ||4 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|2011-2012 || Oji Eagles || Asia League ||36 ||10 ||16 ||26 ||40 ||7 ||0 ||4 ||4 ||2
|-
|2012-2013 || Oji Eagles || Asia League ||34 ||10 ||16 ||26 ||18 || 7 ||1 ||5 ||6||4

Notes et références 

Naissance en mai 1982
Naissance à Saint Cloud (Minnesota)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Golden Gophers du Minnesota
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur des Oji Eagles
Défenseur de hockey sur glace